El Judici Final: denominació religiosa de la fi del món.

Aquest concepte té múltiples representacions artístiques:
 Judici Final de la capella Sixtina (1537-1541), obra de Miquel Àngel
 El judici d'Osiris esdeveniment culminant i principal per tot bon creient egipci.
 El Judici Final, obra de Roger van der Weyden del segle XV